Svenska mästerskapet i futsal 2012 spelades 14 januari–11 februari, 2012. Detta var den 18:e gången turneringen spelades sedan starten 1994.

36 lag deltog i turneringen som vanns av Futsal Club Ibra från Göteborg.

Turneringen delades upp i tre omgångar. Den första omgången delades de 36 lagen upp i 12 grupper (3 lag per grupp) som var utspridda i 12 regioner. Vinnaren av respektive grupp kvalificerade sig till den andra omgången som var uppdelad i 4 grupper (3 lag per grupp). De lag som vann sina grupper i omgång 2 gick vidare till slutspelet för att göra upp vilket lag som skulle bli svensk mästare i futsal.

Omgång 1 

Grupp 1 Luleå

Grupp 2 Ockelbo

Grupp 3 Västerås

Grupp 4 Eskilstuna

Grupp 5 Hanninge

Grupp 6 Hallsberg

Grupp 7 Storfors

Grupp 8 Grästorp

Grupp 9 Göteborg

Grupp 10 Högsby

Grupp 11 Väckelsång

Grupp 12 Malmö

Omgång 2

Grupp A 
Bollnäs

Grupp B 
Haninge

Grupp C 
Storfors

Grupp D 
Oxie

Slutspel

Semifinaler

Match om tredjepris

Final

Se även 
 Futsal i Sverige

Externa länkar

Referenser 

2012
Sport i Sverige 2012
Futsalåret 2012